«Майк» () — американский драматический фильм 1926 года режиссёра . Фильм представляет собой скромную постановку с участием Салли О'Нил и Уильяма Хейнса.

Сюжет 

Майк (Салли О'Нил) — девушка с железных дорог, живущая со своим отцом (Чарльз Мюррей) в переделанном товарном вагоне, влюблёна в телеграфиста Харлана (Уильям Хейнс).

В ролях 
 Салли О'Нил — Майк
 Уильям Хейнс — Харлан
 Чарльз Мюррей — отец
  — Слинки
 Форд Стрелинг — Тэд
  — мальчик
  — мальчик
  — девочка
  — Браш.

Ссылки 

Фильмы США 1926 года
Чёрно-белые фильмы США
Комедийно-драматические фильмы США
Немые фильмы США